La dénomination des vaisseaux de Starfleet est construite sur le modèle suivant :
[Entité politique] [nom du vaisseau] [Code type du vaisseau] [Numéro de série].
Exemple : USS Enterprise NCC-1701-D

Codes types

Fédération des planètes unies 
 NAR - Federation, non-Starfleet, Recherche
 NCC - Federation, Starfleet, Service actif
 NDT - Federation, non-Starfleet, Transport
 NFT - Fédération
 NGL - Federation, non-Starfleet, Cargo
 NX - Federation, Starfleet, Experimental
 NSP - Federation, Vulcain, Science

Empire Klingon 
 IKC - Croiseur Impérial Klingon
 IKS - Vaisseau Impérial Klingon

Empire Stellaire Romulien 
 IRW - Vaisseau de guerre Impérial Romulien
 RRW - Vaisseau de guerre de la République Romulienne

Notes et références 

Vaisseau de Star Trek